Єлизавета Василівна Азза ( 12 лютого 2005, Кропивницький, Україна) — українська гімнастка групових вправ.

Життєпис 
Учениця Київського обласного ліцею фізичної культури і спорту, Біла Церква, Україна.

У 2022 році дебютувала в групових вправах збірної України.

Статистика 
Групові вправи

Примітки 

Українські художні гімнастки